Rivara (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Turijn
Rivara (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk